Итальянец (фильм, 1915) — (англ. The Italian, 1915) — американский художественный фильм, снятый под руководством Томаса Инса.
 Итальянец (фильм, 2005) — российский фильм 2005 года, режиссёр Андрей Кравчук. 
 Итальянец (фильм, 2010) — французский фильм 2010 года, режиссёр Оливье Барру.
 Итальянец (фильм, 2019) — итальянский фильм 2019 года, режиссёр Фаим Буийан.